SEAT е испански производител на автомобили.

Създаден през 1950 г. с подкрепата на FIAT, сега е изцяло собственост на Volkswagen Group. Централата на компанията се намира в Марторей, Барселона.

Модели автомобили 
 1400 A / 1400 B / 1400 C – (1953 – 1963)
 600 N / 600 D / 600 E / 600 L – (1957 – 1973)
 1500 / 1500 Familiar – (1963 – 1972)
 800 – (1963 – 1968)
 850 (2/4-doors) – (1966 – 1974)
 850 Coupé – (1967)
 850 Spyder – (1967)
 850 Sport Coupé – (1967)
 124 / 124 Familiar – (1968 – 1980)
 1430 – (1969 – 1975)
 124 Sport – (1970 – 1974)
 127 – (1972 – 1982)
 132 – (1973 – 1982)
 133 – (1974 – 1981)
 131 / 131 Familiar – (1975 – 1983)
 1200 Sport – (1975 – 1981)
 Ritmo – (1979 – 1983)
 Panda – (1980 – 1986)
 Ronda – (1982 – 1986)
 Trans – (1982 – 1986)
 Fura (3/5-doors) – (1982 – 1986)
 Ibiza Mk1 (3/5-doors) – (1984 – 1993)
 Málaga – (1985 – 1992)
 Terra / Terra box – (1987 – 1996)
 Marbella / Marbella box – (1986 – 1998)
 Toledo Mk1 (1991 – 1998)
 Ibiza Mk2 (3/5-doors) (1993 – 2002)
 Córdoba / Córdoba SX / Córdoba Vario Mk1 – (1993 – 2002)
 Inca Kombi / Inca Van (1995 – 2003)
 Alhambra Mk1 – (1996 – 2010)
 Altea (2004 – 2008)
 Arosa – (1997 – 2004)
 Toledo Mk2 – (1998 – 2004)
 León Mk1 – (1999 – 2005)
 Ibiza Mk3 (3/5-doors) – (2002 – 2008)
 Córdoba Mk2 – (2002 – 2009)
 Toledo Mk3 – (2004 – 2009)

 
Основани в Испания през 1950 година